Lleyton Hewitt var regerande mästare men förlorade i andra omgången mot Jo-Wilfried Tsonga.

Andy Roddick vann finalen med 4-6, 7-6(7), 7-6(2) mot Nicolas Mahut.

Seedning 
De åtta högst seedade spelarna gick direkt in i andra omgången.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Undre halvan

Sektion tre

Sektion 4

Externa länkar 
Lottning

Queen's Club Championships 2007